Un'ombra nella nebbia (Bulldog Drummond Strikes Back) – film statunitense del 1934 diretto da Roy Del Ruth.
Bulldog Drummond Strikes Back – film statunitense del 1947 diretto da Frank McDonald.